Manifest kan syfta på:

 Manifest –  en skrift som utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse
 Manifest (album) – av Linda Sundblad
 Manifest (skivbolag) – grundat i Luleå 1974
 Manifestgalan – oberoende musikgala grundad 2003

Se även 
 Manifestation – en demonstration för att uttrycka en opinion
 Manifesta – en konstbiennal för europeiska konstnärer